Deštná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Deštná, Gemeinde im Okres Blansko
Deštná, Stadt im Okres Jindřichův Hradec; siehe Deštná u Jindřichova Hradce
Deštná, Ortsteil von Dubá, Okres Česká Lípa

Velká Deštná, Berg im Adlergebirge (1115 m)
Malá Deštná, Berg im Adlergebirge (1090 m)